Luening ist der Familienname folgender Personen:
 Otto Luening (1900–1996), US-amerikanischer Komponist, Dirigent und Flötist
 Warren Luening (1941–2012), US-amerikanischer Jazz-Trompeter

Siehe auch:
 Lüning